Рајонес има више значења:

 Општина Рајонес (Нови Леон), општина у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Рајонес (Рајонес, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику